Уолтер Ренсимен (), имя нескольких политических и общественных деятелей Великобритании:

Уолтер Ренсимен, 1-й барон Ренсимен () (1847–1937), судовладелец, член парламента от либеральной партии, пэр
Уолтер Ренсимен, 1-й виконт Ренсимен Доксфордский () (1870–1949), сын предыдущего, член парламента от либеральной (позже национально-либеральной) партии, министр
Уолтер Ренсимен, 2-й виконт Ренсимен Доксфордский () (1900–1989)
Гарри (Уолтер) Ренсимен, 3-й виконт Ренсимен Доксфордский (), английский историк и социолог